Dundalk ist die Bezeichnung folgender Plätze:

 Dundalk, Hauptstadt des County Louth in der Provinz Leinster in Irland
 Dundalk Bay, eine Bucht in Irland
 Dundalk Railway Station, die Bahnhofsstation in Dundalk, Irland
 Dundalk (Ontario), eine Ortschaft in der Provinz Ontario, Kanada
 Dundalk (Maryland), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Maryland, USA